

Sigle 
 Veicolo Lanciatore di Satelliti – famiglia di razzi brasiliani
 Vertical Launching System – sistema di lancio missilistico verticale

Codici 
 VLS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Valesdir (Vanuatu)
 VLS – codice vettore ICAO di Aero Virel
 vls – codice ISO 639-3 della lingua fiamminga